Вышестеблиевская — железнодорожная узловая станция рядом со станицей Вышестеблиевская.

Станция является грузо-пассажирской. С запада к ней примыкает двухпутный участок, пересекающий Керченский пролив. Станция является конечной станцией линии Багерово — Вышестеблиевская, которая заменила собой Керченскую паромную переправу, рядом со станцией Портовая — грузовой станцией, обеспечивающей порт Тамань и грузооборот с Крымом.
В другую сторону направление — на Крымскую.

В 2019 году осуществлена электрификация переменным током 25 кВ участка Юровский — Вышестеблиевская.

Следование по станции

Дальнее сообщение 
С 25 декабря 2019 года по станции началось курсирование поездов дальнего следования:

Примечания

Ссылки 
 Станция Вышестеблиевская 
 Станция Вышестеблиевская, порт Тамань, Керченский мост и прочая железнодорожная радость
 Справочник станций | Грузовые перевозки

Железнодорожные станции и платформы Краснодарского края